

Patronyme 

 Julien Yombouno, écrivain et homme politique guinéen ;
 Maimouna Yombouno, femme politique guinéenne.